Plaats in Indonesië
 Ngemplakrejo (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Ngemplakrejo (Purworejo), een plaats in het bestuurlijke gebied Pasuruan in de provincie Oost-Java